Гали́на Па́вловна Матвие́вская (род. 13 июля 1930, Днепропетровск) — советский и российский историк математики, , краевед, литературовед. Доктор физико-математических наук (1969). Заслуженный деятель науки Узбекской ССР (1980). Член-корреспондент АН УзССР (1984). Действительный член Международной академии истории науки (1993). Член Союза писателей России.

Лауреат Государственной премии УзССР имени Абу Райхона Беруни. Лауреат премии «Оренбургская лира» и Всероссийской премии «Капитанская дочка».

Биография 
В 1954 окончила Ленинградский государственный университет.

В 1954-59 работала в Ленинградском отделении Института истории естествознания и техники АН СССР.

С 1959 — сотрудник Института математики АН УзССР.

С 1994 — профессор Оренбургского педагогического университета.

Основные направления исследований — история математики и математической астрономии в странах средневекового Востока, история теории чисел, рукописи Л. Эйлера, история культуры Оренбургского края.

Автор более 250 научных трудов, в том числе 20 монографий. Подготовила трёх докторов и десять кандидатов физико-математических наук.

Сочинения 
  (в пер.)
  (обл.)
  (обл.)
  (обл.)
  (обл.)
  (в пер.)
 Очерки истории тригонометрии. Ташкент: Фан, 1990.
 
 
 Абд ар-Рахман ас-Суфи. М.: Наука, 1999.
  (в пер.)
  (в пер.)

Литература 
  (в пер,)

Ссылки 
 Газета «Вечерний Оренбург» 18.04.2009: «За Далем — Даль»
 Юбилей Г. П. Матвиевской

Женщины-математики СССР
Женщины-математики России
Историки математики
Историки астрономии
Выпускники математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Заслуженные деятели науки Узбекской ССР
Академики АН Узбекистана
Члены Союза писателей России
Сотрудники ИИЕТ РАН